En statistique, la fréquence est le quotient du nombre d'occurrences par l'effectif total.
 La fréquence allélique est la proportion dans laquelle on trouve l'allèle d'un gène dans la population.
 En physique et en mathématiques, la fréquence est inverse de la période, respectivement d'un phénomène périodique ou d'une fonction périodique.
 La fréquence spatiale est la mesure de la reproduction d'un phénomène qui se répète identique à lui-même dans l'espace.
 La fréquence propre d'un système est la fréquence à laquelle il oscille ce système lorsqu'il n'est soumis à aucune contrainte.
 La fréquence fondamentale d'une vibration harmonique est celle qui divise toutes les autres par un nombre entier.
 La fréquence d'échantillonnage est le nombre d'échantillons par unité de temps dans le processus de discrétisation temporelle.
 La fréquence plasma, ou fréquence de Langmuir, est la fréquence caractéristique des oscillations des charges électriques présentes dans les milieux conducteurs, comme le métal ou les plasmas.
 La fréquence cyclotronique correspond à la fréquence de rotation d'une particule plongée dans un champ magnétique uniforme.
 La fréquence de coupure d'un système est la limite en fréquence de son fonctionnement utile, souvent celle où celui-ci n'a plus que la moitié de son rendement en puissance.
 En médecine, la fréquence respiratoire est le nombre d'inspirations par minute ; on parle plutôt de rythme cardiaque pour le nombre de battements du cœur par minute, mais celui-ci devrait rester inférieure à la fréquence cardiaque maximale.
 En informatique, la fréquence du processeur, la fréquence d'horloge, la  fréquence de rafraîchissement d'un afficheur se réfèrent tous à des fréquences au sens physique, de signaux électroniques servant à la .
 En gestion du risque . Cette valeur sert comme indice de la probabilité de survenue de l'évènement.

Communication

Stations de radio 
 Fréquence3
 Fréquence protestante
 Fréquence Paris Plurielle
 Fréquence Banane
 Fréquence K
 Fréquence Éghezée
 Fréquence Plus (radio)
 Fréquence Wallonie
 Fréquence Plus (radio)
 Fréquence Amitié Radio Vesoul

Films et séries télévisées 
 Fréquence meurtre
 Fréquence 4
 Fréquence JLB

Voir aussi

Références